Тайная любовница (фильм, 1956) — фильм Роберто Гавальдона
 Тайная любовница (фильм, 2007) — фильм Катрин Брейя